Bembe (Angola), een plaats in de provincie Uíge in Angola
Bembé, een religieuze Santería bijeenkomst of festival
 Bembe (volk) of Babembe, volk in Congo-Kingshasa